Hippotes (griechisch ) ist in der griechischen Mythologie:

 Hippotes (Vater des Aiolos)
 Hippotes (Sohn des Phylas), Begründer des Kultes des Apollon Karneios
 Hippotes (Sohn des Kreon), König von Korinth
 Hippotes (Vater der Egesta), vornehmer Trojaner zur Zeit des Laomedon, der seine Tochter in die Fremde schickt, damit sie nicht dem Seeungeheuer des Poseidon geopfert wird